Ремедий () — мужское имя. Известные носители:
 Ремедий — епископ Гапа (394—419); святой
 Ремедий — епископ Кёльна в 620-х годах
 Ремедий — епископ Кура в начале IX века